Dirección Nacional de Inteligencia puede referirse a las siguientes instituciones:

 Dirección Nacional de Inteligencia (Colombia), agencia de inteligencia de Colombia.
 Dirección Nacional de Inteligencia (Perú), agencia de inteligencia de Perú.